Le nom de Duftschmid a été porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Caspar Erasmus Duftschmid (1767-1821), médecin et naturaliste autrichien.
 Johann Baptiste Duftschmid (1804-1866), botaniste autrichien et fils du précédent.

Homonymie de patronyme